Рынковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рынковцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Рынковцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.